Білозерський Василь Михайлович — член Кирило-Мифодіївського товаритсва, знайомий Тараса Шевченка.
 Білозерський Микола Данилович — поміщик з Чернігівщини.
 Білозерський Микола Михайлович — український фольклорист і етнограф.
 Білозерський Олександр Павлович (*1964) — колишній радянський та український футболіст, український футбольний тренер.

Жінки